Натуральне число 15, наступне за 14 та попереднє 16
 15 рік до нашої ери
 15 рік нашої ери
 15 століття до нашої ери
 15 століття нашої ери
 15 тисячоліття до нашої ери
 15 тисячоліття нашої ери

Інше 
 «15» — альбом української співачки Ані Лорак (2007)
 «15» — пісня Мерилін Менсон з альбому The High End of Low (2009)
 Fifteen — сингл американської співачки Тейлор Свіфт (2017)
 П'ятнашки (п'ятнадцять) — популярна головоломка.